А́безь — название населённых пунктов в России:

 Абезь — деревня в городском округе Инта Республики Коми.
 Абезь — посёлок в городском округе Инта Республики Коми.